Jaltocan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jaltocan, Hidalgo, ort, Jaltocán, 
 Jaltocan, Puebla, ort, 
 Jaltocán (kommun i Mexiko), Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar